И́штван Ко́вач (; 17 августа 1970, Будапешт, Венгрия) — венгерский боксёр-профессионал, обладатель так называемого «Большого шлема» в любительском боксе, как олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.

Дважды признавался лучшим спортсменом года в Венгрии (1991 и 1996).

Ссылки 
 Послужной список.

Боксёры по алфавиту
Боксёры Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу